le Saṃsāra est un concept religieux indien de l'hindouisme et du bouddhisme,

Cinéma 

 Samsâra est un film de Nalin Pan sorti en 2001 ;
 Samsara est un film de Ron Fricke sorti en 2011.

Littérature 

 Samsara est un roman d'Alexandra Jones publié en 1988 ;
 Samsara est une bande-dessinée en 2 tomes, scénarisé par Frank Giroud et illustrée par Michel Faure,aux éditions Dupuis, publiée en 2007 et 2009.

Musique 

 Samsara est un groupe de rock montréalais.
 Samsara Blues Experiment est un groupe allemand de Hard Rock psychédélique fondé en 2007.

Technologie 
 Samsara est un langage spécifique pour Mahout permettant les opérations d'algèbre linéaire.

Autres 

 Samsara est un parfum de la marque Guerlain ;

Homonymie de titre